Towciwiłł – kunigas litewski, książę połocki, zm. 1263
 Towciwiłł – książę litewski, syn Kiejstuta, zm. 1390 (?)